Cesare Francalancia – calciatore italiano
 Riccardo Francalancia – pittore italiano